Ovo je prikaz obiteljskog stabla Frankopana, knezova krčkih, senjskih i modruških, hrvatskog velikaškog roda, u razdoblju od 1115. do 1671.

Vidi još 

 Frankapani
 Obiteljsko stablo

Vanjske poveznice 

 Rodoslovna lista knezova Frankopana (češko-mađarska verzija imena) 
 Članovi obitelji u knjizi „Episcopi Veglienses“ („Krčki biskupi“)  autora Danielea Farlatija /na latinskom/
 Frankopani, knezovi Krčki 1115-1480 (Autor: Damir Tulić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 
 Stjepan III. Frankapan, ratnik, hrvatsko-dalmatinski ban i pouzdanik kralja Sigismunda Luksemburškog (Autor: Petar Strčić, akademik)
 Nikola IX. Frankopan Tržački, hrvatski ban
 Frankopani dobivaju Vinodol od kralja Andrije II. godine 1225. 
 Hrvatski knezovi Frankopani prema katoličkoj crkvi 

 
Frankopani